Esta é uma lista de clubes campeões de competições de caráter nacional ou internacional (continental, intercontinental e mundial) do futebol brasileiro, contemplando apenas os títulos reconhecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e entidades antecessoras (ex.: CBD), pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), e pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), considerando o futebol de campo masculino adulto.

A presente lista, que atualmente conta com 26 clubes, é uma agregação de dados da Lista de títulos internacionais de clubes brasileiros de futebol e da Lista de campeões do futebol brasileiro, conforme critérios expostos nas mesmas. Não foram consideradas competições de alcance apenas estadual ou regional. Por neutralidade, as distintas competições são agregadas com igual peso, sendo o ordenamento feito pelo total geral de títulos e, em caso de empate neste critério entre dois ou mais clubes, os mesmos aparecem em ordem cronológica, primeiramente os que primeiro lograram o referido número total de títulos.

Por clube 

Palmeiras  é o clube brasileiro com maior somatório de títulos de competições oficiais de abrangências nacional e internacional, com um total de 23 títulos, o Clube de Regatas do Flamengo vem em segundo com 21. O São Paulo é o clube brasileiro com mais conquistas internacionais (12), sendo o maior campeão em nível continental (9) e, junto com Santos, nível intercontinental ou mundial (3).

Palmeiras, Flamengo, Santos e Internacional são times com (ao menos um) título em 7 das 8 colunas, sendo o time gaúcho o único com conquistas em sete torneios atuais, faltando-lhe a Supercopa. Os times com mais variedades de títulos são São Paulo e Flamengo, que venceram 9 competições ao menos uma vez; no caso do time paulista, seus 12 títulos internacionais são divididos em 8 competições. O Atlético-MG foi campeão em cinco competições nacionais diferentes, uma a mais que o Rubro-negro carioca.

O primeiro título computado é o Torneio dos Campeões Estaduais de 1920, vencido pelo Paulistano; a atual última equipe a entrar na lista, por sua vez, é a Chapecoense, ao ser declarada campeã da Copa Sul-Americana de 2016. O primeiro título internacional é o Sul-Americano de 1948, vencido pelo Vasco. O último campeão nacional inédito (desconsiderando séries de acesso) é o Paulista, quando venceu a Copa do Brasil de 2005.

Última atualização dos dados: 29 de janeiro de 2023.

Por estado 

Ao final da Temporada de 2019, o Estado de São Paulo representava sozinho 42% dos títulos computados na lista, com o Estado do Rio de Janeiro se destacando como "segunda força" do futebol brasileiro, e Minas Gerais e Rio Grande do Sul praticamente empatados como "terceira força", e os demais Estados bastante abaixo dos mesmos em número de conquistas. Estes 4 estados, ao final de 2019, representavam juntos 92% dos títulos na lista. Em termos regionais, a Região Sudeste do Brasil representava, em janeiro de 2019, cerca de 76% dos títulos, e somando os títulos desta com os da Região Sul do Brasil, as duas regiões perfazem cerca de 97% dos títulos da lista no mesmo período. A lista contém 26 clubes, sendo 15 do Sudeste (SP: 8; RJ: 5; MG: 2), 8 do Sul (RS: 3; PR: 3; SC: 2), 2 do Nordeste (BA; PE) e 1 do Norte (PA).

Última atualização: 03 de novembro de 2022.

Ver também 
 Doze grandes do futebol brasileiro
 Campeonatos estaduais de futebol do Brasil
 Copas estaduais de futebol do Brasil
 Lista de campeões internacionais do futebol brasileiro
 Lista de campeões nacionais do futebol brasileiro
 Lista de títulos interestaduais do futebol brasileiro
 Lista de tríplices coroas no futebol brasileiro
 Lista de títulos oficiais dos clubes ingleses de futebol
 Lista de títulos oficiais de clubes portugueses de futebol
 Lista de títulos oficiais de clubes espanhóis de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes franceses de futebol
 Participações de clubes brasileiros de futebol em competições internacionais